Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Dvanaesta sezona serije Zločinački umovi je premijerno emitovana na kanalu CBS 28. septembra 2016. do 10. maja 2017. godine. Adam Rodrigez se pridružio glavnoj postavi na početku sezone, a Ejša Tajler je unapređena u glavnu postavu na početku sezone. Tomas Gibson je zbog nesuglasica sa produkcijom napustio glavnu postavu nakon epizode "Bolovanje". Padžet Bruster se vratila u glavnu postavu u epizodi "Tabu". Dejmon Gapton koji se pojavio u epizodi "Strašilo" je unapređen u glavnu postavu u epizodi "Profilisanje 202".

Uloge

Glavne 
 Džo Mantenja kao Dejvid Rosi
 Metju Grej Gabler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kirsten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Dejmon Gapton kao Stiven Voker (Epizode 9-22)
 Ejša Tajler kao dr Tara Luis
 Adam Rodrigez kao Luk Alvez
 Tomas Gibson kao Aron Hočner (Epizode 1-2)
 Padžet Bruster kao Emili Prentis (Epizode 3-22)

Epizodne 
 Šemar Mur kao Derek Morgan (Epizoda 22)
 Dejmon Gapton kao Stiven Voker (Epizoda 8)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2016.
Сезоне телевизијских серија 2017.